Даниэ́ле Боне́ра (; 31 мая 1981, Брешиа, Италия) — итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Известен по выступлениям за клубы «Милан» и «Парма». В настоящее время — футбольный тренер.

Биография 
Воспитанник клуба «Брешиа», где и начал профессиональную карьеру в 1999 году. С 2002 года по 2006 год играл за «Парму», где стал одним из лидеров команды. В июле 2006 года подписал четырёхлетний контракт с «Миланом». В команде в Серия A дебютировал 17 сентября 2006 года в матче против «Пармы» (0:2). В сезоне 2006/07 вместе с Миланом выиграл Лигу чемпионов. В июне 2009 года продлил контракт с «Миланом» до 2013 года. Летом 2015 года на правах свободного агента перешёл в «Вильяреал» где взял 23-й номер.

Выступал за молодёжную сборную Италии. В составе олимпийской сборной Италии завоевал бронзовую медаль на олимпийских играх 2004 в Греции. В национальной сборной Италии дебютировал 16 февраля 2000 года в матче против Словении (4:0). Всего за сборную Италии провёл 16 матчей.

Награждён орденом «За заслуги перед Итальянской Республикой».

Достижения 
 Бронзовый призёр летних олимпийских игр (1): 2004
 Милан
 Победитель Лиги чемпионов (1): 2006/07
 Победитель Клубного чемпионата мира (1): 2007
 Обладатель Суперкубка Европы (1): 2007
 Чемпион Италии (1): 2010/11
 Обладатель Суперкубка Италии (1): 2011

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте фанатов «Милана»
 Профиль на сайте footballplayers.ru
 
 Профиль на сайте worldfootball.net
 
 Профиль на сайте figc.it

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Италии по футболу
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Парма»
Игроки ФК «Брешиа»
Игроки ФК «Вильярреал»